Aceasta este o listă cu jocuri video publicate pentru consola Sony PlayStation 2. Denumirea jocurilor poate varia în funcție de regiunea geografică.

Jocuri 
În prezent, există 2519 jocuri în această listă.
 Început 
 0-9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z 
 Vezi și

 Început 
 0-9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z 
 Vezi și

Vezi și 
 Jocuri exclusiv pentru PlayStation 2

Referințe